Залупа — просторечное название головки полового члена.
 Залупа — прозвище князя Ивана Петровича Охлябинина (ум. после 1576).